Dimityr Popow (ur. 1927) – bułgarski prawnik i polityk, pierwszy niekomunistyczny premier Bułgarii ([990-1991)
 Dimityr Popow (piłkarz) (ur. 1970) – bułgarski piłkarz